Алекса́ндр Никола́евич Попо́в:
 Попов, Александр Николаевич (1820—1877) — русский историк.
 Попов, Александр Николаевич (1834—1914) — русский судебный деятель, сенатор.
 Попов, Александр Николаевич (1839—1910) — русский генерал от инфантерии
 Попов, Александр Николаевич (1840—1910) — земский деятель, просветитель, депутат Государственной думы.
 Попов, Александр Николаевич (1881—1972) — русский филолог-классик.
 Попов, Александр Николаевич (1885—1942) — русский художник.   
 Попов, Александр Николаевич (род. 1932) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Александр Николаевич (1995—2022) — Герой России.